Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Thurgau seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 DL: Demokratische Linke (extreme Linke, Demokraten)
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkung

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Thurgau seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Thurgau

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreise im Kanton Thurgau (1848–1851)
 Nationalratswahlkreis Thurgau (1851–1919)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Thurgau